Peter Schadt (* 1988 in Stuttgart) ist ein deutscher Sozialwissenschaftler, Autor und Gewerkschaftssekretär.

Leben 

Schadt studierte Sozialwissenschaften (B.A.) und empirische Politik- und Sozialforschung (M.A.) in Stuttgart und promovierte 2021 in Staatswissenschaften an der Universität Duisburg Essen. Seit 2017 ist er Gewerkschaftssekretär beim DGB in der Region Stuttgart. Er ist seit 2009 Mitglied der Sozialistischen Jugend - Die Falken und war bis 2018 Vorsitzender des Ortsverbandes Stuttgart sowie Beisitzer im Landesvorstand Baden-Württemberg. Von 2010 bis 2011 war er Gründer und Bewohner einer alternativen Wohn- und Arbeitsgemeinschaft in Stuttgart. Er ist Gründer und Verleger des Kleinstverlages GEGEN_KULTUR, der 2018 eingestellt wurde und dessen kommerziell erfolgreichstes Buch "Punkrocktarif" war: ein Band mit biographischen Kurzgeschichten des Musikers Quetschenpaua.

Seit 2017 erhält er regelmäßig Lehraufträge an der Universität Duisburg-Essen, der Universität Stuttgart und der Fachhochschule Esslingen. Peter Schadt veröffentlicht im deutschen Sprachraum unter anderem in Soziologiemagazin, Zeitschrift Z., Zeitschrift Widersprüche, Konkret, Neues Deutschland und dem Sozialismus. Für das Jacobin Magazin schreibt er unter anderem für die amerikanische, spanische, italienische und deutsche Ausgabe. In französischer Sprache veröffentlicht er bei dem Blog "le vent se leve" sowie bei dem kanadischen Magazin "le journal des alternatives". Übersetzungen von einigen Texten gibt es außerdem ins Serbokroatische und Albanische. Außerdem produziert er seit 2017 den PodCast "Arbeitsweltradio zusammen mit Jörg Munder. Es wurden inzwischen mehr als 100 Folgen gesendet.

2020 hat Schadt zusammen mit Jörg Munder die Ausstellung "#Engelsargumente - 200 Jahre Friedrich Engels" erstellt und kuratiert. Sie war vom 22.11.2020 bis zum 22.01.2021 im Willi-Bleicher-Haus in Stuttgart ausgestellt.

Forschungsschwerpunkte

Digitalisierung als Expletivum 
Peter Schadt hat zur "Digitalisierung der deutschen Autoindustrie" promoviert und publiziert regelmäßig zum Thema. Seine zentrale These ist dabei, dass in der wissenschaftlichen wie öffentlichen Debatte regelmäßig und fälschlicherweise von "der Digitalisierung" geschrieben würde, die etwas verändere oder Veränderungen notwendig mache: "Die Digitalisierung tut gar nichts. Sie ist ein Scheinsubjekt." Darauf aufbauend entwickelt Schadt eine Digitalisierungsmatrix, in der die verschiedenen Akteure untersucht werden, die aus ihren jeweiligen politökonomischen Interessen heraus digitale Technik anwenden.

"Dual Use" der IT-Techniken 
Bereits in seiner Dissertation beschäftigt sich Peter Schadt mit dem doppelten Anspruch an die IT-Technik: Einerseits soll diese dem Profitinteresse des digitalen Kapitals genügen, welche die Techniken entwickeln, andererseits dient es dem Industriekapital als Produktionsmittel. Für diese doppelte Inanspruchnahme schlägt er den Begriff "Dual Use" vor, den er später mit Nathan Weis weiterentwickelt: "Unterscheidet der Begriff in seiner klassischen Verwendung die Möglichkeit, eine Technik sowohl zivil als auch militärisch zu verwenden, soll er in diesem Zusammenhang die ökonomische Durchschlagskraft dieser Doppelnutzung betonen. [...] Während also die IT-Branche versucht, die immer wichtigere Stellung ihrer Produkte im Produktionsprozess des Industriekapitals dazu zu nutzen sich immer größere Teile der Wertschöpfungstiefe des produzierenden Kapitals anzueignen, gibt es eine ebensolche Gegenbewegung. Die Industrie, hier am Beispiel der Autoindustrie, versucht ihrerseits zentrale IT-Techniken selbst herzustellen und die IT-Branche auf die Funktion einer (weiteren) Zuliefererindustrie zu reduzieren, also die Abhängigkeit umzudrehen".

Rezeption 

 Der Philosoph und emeritierte Professor Wolfgang Fritz Haug schreibt über den Ansatz von Schadt in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift Das Argument: Von der Digitalisierung zu reden sei eine "syntaktisch notwendige Bedeutungslosigkeit [...] wie ich von Peter Schadt gelernt habe. [...]. Schadts positiv-kritischer Begriff für die mit jener Phrase bezeichnete, der Technik zugeschriebene Pseudosubjekthaftigkeit verdankt sich einer Weiterentwicklung des marxschen Fetischbegriffs".
 Die operaristische Zeitschrift Wildcat greift die Forschungsergebnisse ebenfalls auf, schlägt allerdings eine gekürzte Lektüre der Dissertation vor und urteilt, die "ersten 150 Seiten Ausführungen zu Marx, Hegel und Heinrich kann man überspringen".
 Nathan Weis urteilt in seiner Rezension der Dissertation auf kritisch-lesen.de: "Welche Strategien die einzelnen Akteure dabei verfolgen, welchen Verlauf Konkurrenz und Kooperation der Kapitale nehmen und wie der Standort Deutschland mit der Industrie 4.0 in der internationalen Konkurrenz vorankommen will, erfährt man in dieser empfehlenswerten Studie von Peter Schadt".
 Johannes Schillo urteilt in seiner Rezension: "Die Warnung vor Technik-Illusionen, die Schadt ausspricht, ist nur allzu berechtigt".
 In der amerikanischen Debatte um die Autoindustrie wird der Ansatz von Schadt bisher nur sehr vereinzelt aufgegriffen.
 Agata Kałabunowska vom Institut for western affairs in Poznań zitiert Schadts Rezension von Adornos „Aspekte des neuen Rechtsradikalismus“ in ihrem Artikel über die wichtigsten westlichen Rezeptionen zu Adornos Vortrag.

Publikationen (Auswahl)

Monographien und Studien 
 Digitalisierung. PapyRossa Verlag, Köln 2022, ISBN 978-3-89438-783-9.
 Die Digitalisierung der deutschen Autoindustrie. PapyRossa Verlag, Köln 2021, ISBN 978-3-89438-745-7.
 mit Jörg Munder Argumente eines Kritikers. 200 Jahre Friedrich Engels. Kostenlos hier als pdf Broschüre, 2020.
 DGB gegen rechte Argumente. Kostenlos hier als pdf Broschüre, 2017.

Artikel (fremdsprachig) 

 Peter Schadt / Duncan Opitz (2021): imperialismo climático. Jacobin america latina Artikel spanisch
 Peter Schadt / Sandra Neuburger (2021): La tecnologia non libera il lavoro. Jacobin italia Artikel italienisch
 Peter Schadt / Hans Zobel (2021): Germany’s Electric Car Program Is About Defending Its Auto Giants’ Profits. Jacobin Artikel englisch
 Peter Schadt / Nathan Weis (2021): Industrie 4.0 : le numérique au service du profit, pas des travailleurs. Le vent se leve Artikel französisch

Podcast 

 Peter Schadt / Klaus Dörre (2021): Klasse und Prekariat. Ein Gespräch. Kostenlos hier anzuhören Podcast deutsch
 Peter Schadt / Hans-Jürgen Urban (2020): Zur Transformation. Ein Gespräch. Kostenlos hier anzuhören Podcast deutsch

Übersetzungen 

 Van Poelgeest, Darcy / Bertram, Ian / Hollingsworth, Matt (2020): Little Bird 1. Der Kampf um Elders Hope, Stuttgart: Cross cult, aus dem amerikanischen English von Peter Schadt

Vertonungen 

 Erasmus Schöfer: Kalendergeschichten, erschienen im Verbrecher Verlag. Eingesprochen und gekürzt von Peter Schadt.

Weblinks 

 Aspekte des neuen Rechtsradikalismus kostenlos zum Download
 Kalendergeschichten, Podcast anhören
 Diverse Artikel und Publikationen von Peter Schadt

Nachweise 

Autor
Sozialwissenschaftler
Deutscher
Geboren 1988
Mann